Эль-Мансано () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 36,71 км². Население — 76 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Соседние муниципалитеты 
 Монлерас
 Сардон-де-лос-Фрайлес
 Ируэлос

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки